Nimmersatt bezeichnet:

 eine Storchenart Mycteria ibis, siehe Nimmersatt (Vogel)
 einen Ortsteil des Kurortes Palanga in Litauen, siehe Nemirseta
 ein bekanntes Kinderbuch/Bilderbuch, siehe Die kleine Raupe Nimmersatt
 den in Tschechien liegenden See Nesyt
 deutschen Namen des Dorfes Płonina in der Gemeinde Bolków in Polen

Siehe auch:
 Nimmersath